Zapasy na Letniej Uniwersjadzie 1977 rozgrywane były w Sofii.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 

1977 w zapasach
Zapasy w Bułgarii
1977 w Europie
Sport w Sofii
Zapasy na letnich uniwersjadach